La guerra de Charlie Wilson  puede referirse a:

 La guerra de Charlie Wilson, una novela de George Crile III
 La guerra de Charlie Wilson, título en España de la película estadounidense titulada Charlie Wilson's War